Carrer Rectoria (Alpens), via pública d'Alpens (Osona) 
 Carrer de la Rectoria (Maçanet de Cabrenys), via pública de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
 Carrer Rectoria (Sant Llorenç Savall), carrer del municipi de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)